La Pista de la Solaneta és una pista rural que discorre pel terme municipal de Conca de Dalt, al Pallars Jussà, a l'antic terme de Claverol), en territori del poble de Sossís.

Arrenca del Camí de la Solaneta al costat de llevant de la partida de la Solaneta, des d'on s'adreça, fent revolts, cap al sud-oest, per tal d'enfilar-se en uns 650 metres de recorregut cap al Tossal de Fanguissals.

Enllaços externs 
 Institut Cartogràfic de Catalunya

Solaneta, pista
Solaneta, pista